USS Wichita es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Wichita (CA-45), crucero pesado asignado en 1939.
 USS Wichita (AOR-1), cabeza de serie de su clase de buques tanque asignado en 1969.
 USS Wichita (LCS-13), buque de combate litoral de la clase Freedom asignado en 2016.
Wichita, USS